Sport Blowgun French Open
  Open de France de Sarbacane Sportive en 2006
 Préambule au  Open Mondial de Sarbacane Sportive en 2007

Podiums

2006

Résultats

Logistique 
 Lieu : Ploemeur
 Dates : 8 et

Agenda 
 Samedi 
 Tournoi Classe B (8 m)
 Eliminatoires Classe A (10 m)
  phases Tournoi en équipes
 Dimanche 
 Phases finales Tournoi en équipes
 Phases finales Classe A (10m)
 Annonce des classements et remise des prix
 Epreuves en parallèle
 Longue Distance
 Tir aux objets
 Tir à la roue
 Passages de niveaux

Sarbacane